Palais Harrach ist der Name folgender Gebäude:

 Palais Harrach (Freyung), Wien
 Palais Harrach (Ungargasse), Wien